Torikio ima više značenja:
 Torikio (Kjeti)
 Torikio (Pistoja)